Tekna kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Tekna (stamområde i Marocko, Marrakech-Tensift-Al Haouz, lat 31,53, long -8,46), 
 Tekna (stamområde i Marocko, Marrakech-Tensift-Al Haouz, lat 31,48, long -8,61), 
 Tekna (stamområde i Marocko, Guelmim-Es-Smara), 
 Tekna (kommun), Gharb-Chrarda-Béni Hssen, Sidi-Kacem, 

Robotskapade Marockoförgreningar